Rok Tičar (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2005 au HK HIT Casino Kranjska Gora dans la Ligue Slovène. La saison suivante, il signe au HK Jesenice. En 2007, il rejoint l'équipe junior élite du Timrå IK en Suède. Il joue également ses premiers matchs en Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il participe à une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge avec une sélection B. Le , le sélectionneur John Harrington le titularise en senior lors d'un match amical contre l'Italie.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde de hockey sur glace 
 2010 : termine meilleur buteur de la division 1 groupe B.
2012: nommé dans l'équipe type de la division 1 groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Državno Prvenstvo ||27||4||1||5||6||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || Interliga ||7||2||0||2||2||4||0||1||1||0
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice  || Državno Prvenstvo ||22||8||6||14||39||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice mladi ||Ligue slovène Jr. ||18||22||14||36||24||5||6||3||9||6
|-
| 2007-2008 ||Timrå IK ||Elitserien ||4||0||1||1||0||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||Timrå IK ||J20 Superelit ||38||11||9||20||28|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Timrå IK ||J20 Superelit || 39|| 12|| 22|| 34|| 47|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Timrå IK || Elitserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HK Jesenice ||EBEL || 45|| 13|| 15|| 28|| 35|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || || || || || || 10|| 7|| 6|| 13|| 4
|-
| 2010-2011 ||HK Jesenice || EBEL || 54|| 24|| 44|| 68|| 16|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 4|| 7|| 3|| 10|| 0|| 4|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL || 47|| 7|| 13|| 20|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kölner Haie || DEL || 51|| 9|| 15|| 24|| 16|| 12|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2013-2014|| Kölner Haie|| DEL|| 49|| 9|| 23|| 32|| 18|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 59|| 11|| 19|| 30|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL || 57 || 14 || 17 || 31 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 55|| 15|| 8|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 8|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 15|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 15|| 4|| 3|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Red Star Kunlun || KHL || 12|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Kölner Haie || DEL || 13|| 3|| 3|| 6|| 2|| 11|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2019-2020 || IK Oskarshamn || SHL || 19|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Klagenfurter AC || EBEL || 9|| 2|| 4|| 6|| 26|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Klagenfurter AC || ICEHL || 48|| 19|| 25|| 44|| 26|| 15|| 5|| 12|| 17|| 11
|-
| 2021-2022|| Klagenfurter AC || ICEHL ||  ||

Au niveau international 

| 2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 1|| 0|| 1|| 2||align="left"|
|-|| +3
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 2|| 4|| 6|| 2|| -3||align="left"|
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 1|| 4|| 5|| 4|| +3||align="left"|
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior D1 A ||5||2||5||7||0|| +2||align="left"|
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde D1 A|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +1||align="left"|
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde D1 B|| 5|| 7|| 3|| 10|| 2|| +4||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 0|| 3|| 2|| +2|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 3|| 3|| 6|| 4|| +4||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 3|| 6|| 4|| 0 ||align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -4|| align="left"| Septième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| -6|| align="left"| Seizième place
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 || +1||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008 || Kranjska Gora || Ligue Slovène ||12||17||17||34||3

Statistiques internationales 

|2010 ||CM || 5|| 2|| 5|| 7|| 0||align="left"|5de l'élite

Références 

Naissance à Jesenice
Naissance en mai 1989
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Timrå IK
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Kölner Haie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du EC Klagenfurt AC